Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ATP Shenzhen Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistů. Turnaj představoval novou událost v kalendáři ATP World Tour. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem v čínském Šen-čenu.

Soutěž dvouhry ovládla světová jedenáctka Brit Andy Murray, jenž ve finále porazil španělskou turnajovou čtyřku Tommyho Robreda ve třech sadách 5–7, 7–6 a 6–1. Na okruhu ATP Tour tak získal dvacátý devátý titul kariéry a teprve první v probíhající sezóně.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (2. kolo)
  '''Andy Murray (vítěz)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (finále)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Santiago Giraldo (semifinále)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Andreas Seppi ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2014